Borzysław peut désigner :

Toponymie 
En Pologne
 Borzysław, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Borzysław, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Borzysław, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Divers 
 Borzysław, archevêque de Gniezno de 1314 à 1317.